Las Estelas kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Estelas, öar, Leiria,

Spanien 

 Illas As Estelas, öar, Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar